Kuckucksmühle steht für:

 Kuckucksmühle (Gröningen), Wohnplatz der Stadt Gröningen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Kuckucksmühle (Heiligengrabe), Wohnplatz der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Kuckucksmühle (Huy-Neinstedt), Wohnplatz der Gemeinde Huy, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt